Clemensbrief bezeichnet zwei Briefe

 Erster Clemensbrief (etwa 100 n. Chr.), Clemens von Rom zugeschriebener Brief an die Gemeinde in Korinth
 Zweiter Clemensbrief (vermutlich 120–170 n. Chr.), traditionell Clemens von Rom zugeschriebene Predigt
Siehe auch:
 Pseudo-Klementinen